Uncești este un toponimic românesc, care se poate referi la una din localitățile de mai jos:

Localități din România 
 Uncești, Neamț
 Uncești, Suceava
 Uncești, Vaslui

Vezi și 
 Unțești (dezambiguizare)

Nume proprii
Toponime românești